Malik Châh, Malik Shâh, Malikshâh est le titre de plusieurs souverains d'origine turque. C'est l'assemblage de deux mots signifiants tous les deux roi. Malik en arabe : malik, , roi et Châh en persan : šāh, , roi.

En turc : Melikşah. En arabe/persan : malikšāh,  ou malik šāh, . 

 Malik Châh I ou Djalal ad-Din Malik Châh I sultan seldjoukide qui règne de 1072 à 1092.
 Ridwân ou Fakhr Malik Châh Ridhwân sultan seldjoukide de Syrie qui règne de 1095 à 1113
 Malik Châh II ou Rukn ad-Dunyâ wa ad-Dīn Jalâl ad-Dawla Malik Châh II sultan seldjoukide n'ayant pratiquement pas eu de règne en 1105
 Malik Châh III ou Mu`in ad-Duniyâ wa ad-Dîn Malik Châh III sultan seldjoukide qui règne en Irak de 1152 à 1153
 Malik Châh I sultan seldjoukide de Roum qui règne de 1107 à 1116
 Malik Châh II sultan seldjoukide de Roum qui règne avec ses frères de 1190 à 1192
 Malik Châh dernier roi saltukide en 1202